Нижче наведено список 60 муніципалітетів провінції Вітербо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Вітербо